Il singolare del torneo di tennis Tunis Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lamine Ouahab che ha battuto in finale Younes El Aynaoui per walkover.

Teste di serie 

 Alessio Di Mauro (semifinali)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Dick Norman (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Olivier Patience (primo turno)
 Michaël Llodra (quarti di finale)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Thierry Ascione (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2006